Хлоратор (апарат) — апарат для хлорування води, бензолу, ацетилену та ін.
 Хлоратор-напівавтомат
 Хлоратор-дозатор
 Соляний хлоратор